Синий Камень — топоним в России:

Населённые пункты 
 Синий Камень — посёлок в Шушенском районе Красноярского края.
 Синий Камень — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Синий Камень — деревня в Каменском районе Тульской области.

Другое 
 Синий Камень — река в Ингушетии, приток Ачалука.
 Синий камень — ритуальный камень в Ярославской области.
 Синий Камень — гора в Челябинской области.

См. также 
 Педра-Азул